Weiterbildungsordnung steht für:
 Rechtliche Grundlage der Weiterbildung von Ärzten, siehe Ärztliche Weiterbildung
 Rechtliche Grundlage der Weiterbildung von Zahnärzten, siehe Zahnärztliche Weiterbildung
 Rechtliche Grundlage der Weiterbildung von Apothekern, siehe Fachapotheker
 Rechtliche Grundlage der Weiterbildung von Tierärzten, siehe Tierärztliche Weiterbildung